Analog eller analogue kan syfta på:

 Analog signal – variabla signaler med kontinuitet i tid och amplitud
 Analog signalbehandling – signalbehandling av analoga signaler som sker med analoga medel
 Analog elektronik – den delen av elektrotekniken som behandlar tidskontinuerliga signaler
 Analog summator – en elektronisk krets som adderar ett antal spänningssignaler så att utgångsspänningen blir summan av ingångsspänningarna
 Analog synthesizer – ett elektroniskt musikinstrument
 Analog television – utsändningen av en TV-kanal sker i analog form
 Analogimaskin – ett hjälpmedel vid komplicerade tekniska beräkningar
 Analog Science Fiction and Fact – en amerikansk science fiction-tidskrift
 Analog Devices – ett amerikanskt företag som tillverkar halvledarkretsar
 Analog Worms Attack – den franska artisten Mr. Oizos debutalbum, utgivet 1999

Analogue
 Analogue: A Hate Story – ett datorspel

Se även 
 Analogi – flera
 Digital